Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1989/90, waarin de club de Copa del Rey wist te winnen. In de bekerfinale versloeg het aartsrivaal Real Madrid met 2-0.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1989-1990 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Meyba

Transfers

Zomer

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

Finale

UEFA Super Cup

Wedstrijden

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

1989
Barcelona